Генри Уэджер Халлек () (16 января 1815 — 9 января 1872) — офицер армии США, учёный и юрист. Будучи экспертом в теоретических военных исследованиях, он получил уничижительное прозвище «Старые мозги». Он играл важную роль в принятии Калифорнии в Союз в качестве штата и стал успешным юристом и земельным застройщиком. В начале Гражданской войны в США он был старшим офицером армии Союза на Западном театре военных действий, а затем два года служил генерал-аншефом всех армий США. В 1864 году Улисс Грант, бывший подчинённый Халлека, занял его место и переместил его на должность начальника штаба.

Халлек был осторожным генералом, который твёрдо верил в важность тщательной подготовки к бою и придавал больше значения оборонительным укреплениям, нежели быстрым и агрессивным действиям. Он был мастером управления, логистики и политики, что необходимо на вершинах военной иерархии, но оказывался малоэффективным руководителем военных операций на поле боя.

Ранние годы 
Генри Халлек родился на ферме в Вестернвилле, округ Онейда, в штате Нью-Йорк. Он был третьим сыном из 14-ти детей Джозефа Халлека, лейтенанта, служившего во время войны 1812 года, и Екатерины Вагер Халлек. С детства Халлек невзлюбил сельское хозяйство, сбежал из дома и поселился у своего дяди Дэвида Вагера в Утике. Он окончил академию Гудзона и Юнион-колледж, а затем, в 1835 году, поступил в военную академию Вест-Пойнт. Он стал любимцем военного теоретика Дэнниса Харта Махана, который разрешил ему преподавать еще будучи кадетом. Халлек окончил академию 3-м по успеваемости в выпуске 1839 года  и получил временное звание второго лейтенанта инженерных войск. С 6 июля 1839 по 28 июня 1840 он преподавал в Вест-Пойнте инженерное дело.

Несколько лет он занимался совершенствованием оборонительных сооружений Нью-йоркской гавани, после чего написал для Сената рапорт о состоянии береговой обороны («Report on the Means of National Defence») который впечатлил генерала Уинфилда Скотта, который отправил Халлека в Европу (1844) для изучения европейской фортификации и французского военного дела. Халлек вернулся домой уже в звании первого лейтенанта, и прочитал несколько лекций в институте Ловелла в Бостоне. В 1846 году эти лекции были опубликованы в виде книги «Elements of Military Art and Science». Джордж Каллум писал, что «Это популярное исследование, в то время лучшее на нашем языке, широко использовалось студентами военных институтов, а во время гражданской войны стало пособием многих офицеров армии, особенно волонтеров».

Когда началась Мексиканская война, Халек был направлен в Калифорнию. Путешествие туда вокруг мыса Горн на транспорте USS Lexington заняло 7 месяцев, и за это время он перевел книгу Генриха Жомини: «Vie politique et militaire de Napoleon», которая создала ему хорошую репутацию в научной среде. Он провел несколько месяцев в Калифорнии над постройкой укреплений, а 11 ноября 1847 года впервые принял участие в боевых действиях, участвуя в операции по захвату Масатлана. Халек был назначен губернатором этого города. 1 мая 1847 года он получил временное звание капитана (превратилось в постоянное звание 1 июля 1853 года)

В 1854 году Генри Халлек вышел в отставку и поселился в Сан-Франциско, но с началом гражданской войны, по приглашению Линкольна, снова вступил в службу и занялся организацией и формированием федеративных армий. Ему же принадлежала в значительной степени и выработка плана операций против южан. После взятия  Донельсона (близ Мемфиса) в 1861 году, Халлек был назначен командующим Западной армией в Миссури.

Примечания

Литература 
 Anders, Curt Henry Halleck's War: A Fresh Look at Lincoln's Controversial General-in-Chief. Guild Press of Indiana,1999. ISBN 1-57860-029-4.
 Ambrose, Stephen. Halleck: Lincoln's Chief of Staff. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1999. ISBN 0-8071-2071-5.
 Eicher, John H., and David J. Eicher. Civil War High Commands. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001. ISBN 0-8047-3641-3.
 Fredriksen, John C. "Henry Wager Halleck." In Encyclopedia of the American Civil War: A Political, Social, and Military History, edited by David S. Heidler and Jeanne T. Heidler. New York: W. W. Norton & Company, 2000. ISBN 0-393-04758-X.
 Gott, Kendall D. Where the South Lost the War: An Analysis of the Fort Henry—Fort Donelson Campaign, February 1862. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books, 2003. ISBN 0-8117-0049-6.
 Hattaway, Herman, and Archer Jones. How the North Won: A Military History of the Civil War. Urbana: University of Illinois Press, 1983. ISBN 0-252-00918-5.
 Marszalek, John F. Commander of All Lincoln's Armies: A Life of General Henry W. Halleck. Boston: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. ISBN 0-674-01493-6.
 Nevin, David, and the Editors of Time-Life Books. The Road to Shiloh: Early Battles in the West. Alexandria, VA: Time-Life Books, 1983. ISBN 0-8094-4716-9.
 Smith, Jean Edward. Grant. New York: Simon & Schuster, 2001. ISBN 0-684-84927-5.
 Schenker, Carl R., Jr. "Ulysses in His Tent: Halleck, Grant, Sherman, and 'The Turning Point of the War'." Civil War History (June 2010), vol. 56, no. 2, 175.
 The Union Army; A History of Military Affairs in the Loyal States, 1861–65 — Records of the Regiments in the Union Army — Cyclopedia of Battles — Memoirs of Commanders and Soldiers. Vol. 8. Wilmington, NC: Broadfoot Publishing, 1997. First published 1908 by Federal Publishing Company.
 Warner, Ezra J. Generals in Blue: Lives of the Union Commanders. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1964. ISBN 0-8071-0822-7.

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1839

Выпуск 1839 года (Вест-Пойнт)
Выпускники Юнион-колледжа
Генералы армии Союза
Похороненные на кладбище «Грин-Вуд»